Ниже представлен список животных — эмблем Австралии.

Примечания

См. также 
 Список птичьих эмблем Австралии
 Список цветочных эмблем Австралии

Фауна Австралии
Списки:Зоология
Списки:Австралия